Matthias Grünert ist der Name folgender Personen:

* Matthias Grünert (Romanist) (* 1966), Schweizer Romanist
 Matthias Grünert (Musiker) (* 1973), deutscher Kirchenmusiker